

Sciences

Zoologie 
 Oiseau de paradis, nom vernaculaire de diverses espèces d'oiseaux à plumage spectaculaire, principalement de la famille des Paradisaeidae, vivant en Nouvelle-Guinée et en Australie orientale.

Botanique 
Par analogie avec les oiseaux, c'est un nom communément donné à quelques plantes :
 Oiseau de paradis, nom donné à des espèces du genre Strelitzia, notamment à Strelitzia reginae
 Oiseau de paradis ou oiseau de paradis jaune (Caesalpinia gilliesii), une espèce arbustive.

Astronomie 
 Oiseau de paradis, constellation méridionale faiblement visible.
 Liste d'étoiles de l'Oiseau de paradis

Cinéma 

 L'Oiseau de paradis, film américain de King Vidor sorti en 1932 ;
 L'Oiseau de paradis, film américain de Delmer Daves sorti en 1951 ;
 L'Oiseau de paradis, film français de Marcel Camus sorti en 1962 ;
 L'Oiseau de paradis, film français de Paul Manate sorti en 2020.

Théâtre 

 L'Oiseau de paradis, pièce de théâtre de Richard Walton Tully écrite en 1912.

Voir aussi 
 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu